Hagerman (Idaho)
Hagerman (Novo México)

Desambiguações de topônimos